BIOS eller bios har flere betydninger:
 bios er et oldgræsk ord βίος, som betyder liv.
 BIOS - i computerterminologi en forkortelse for Basic Input Output System
 Forlaget BIOS - lille forlag på Østerbro i København
 Bios-genren - denne genre handlede primært om personens offentlige liv
 BIOS Ambulance Services Danmark